Pierwszy rząd Winstona Churchilla – urzędujący w latach 1940–1945
 Drugi rząd Winstona Churchilla – urzędujący w roku 1945
 Trzeci rząd Winstona Churchilla – urzędujący w latach 1951–1955